17 steht für:
 die natürliche Zahl Siebzehn
 das Jahr 17
 das Jahr 17 v. Chr.
 Renault 17, französisches Automobil
 17 (Album), Musikalbum des Rappers XXXTentacion
 HMS Duke of York (17), britisches Schlachtschiff

Siehe auch:
 Seventeen